Chippewa Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Chippewa Lake (Michigan)
 Chippewa Lake (Becker County, Minnesota)
 Chippewa Lake (Douglas County, Minnesota)
 Chippewa Lake (Lake County, Minnesota)
 Chippewa Lake (Wisconsin)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chippewa Lake (Ohio)